Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sargis Sargsian che ha battuto in finale Martin Damm 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Sjeng Schalken (secondo turno)
 John van Lottum (secondo turno)
 Justin Gimelstob (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)

 Sargis Sargsian (Campione)
 Laurence Tieleman (secondo turno)
 Martin Damm (finale)
 Sébastien Lareau (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 1999